Баттё — фамилия.
 Баттё, Альбер (1919—2003) — французский футболист, полузащитник.
 Баттё, Шарль (1713—1780) — французский эстетик, аббат.